Purumitra är ett släkte av spindlar. Purumitra ingår i familjen krusnätsspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krusnätsspindlar
Purumitra